Фуэнлабрада ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ареа-Метрополитана-де-Мадрид. Занимает площадь 39,1 км². Население — 198973 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 20 км.

История 
Город основан в 1315 году. В 2015 г. открыт Муниципальный театр Нурии Эсперт (Sala Municipal de Teatro Nuria Espert).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 EMT de Fuenlabrada
 Mapa de satélite de Fuenlabrada en Google maps
 Portal Corporativo de la Ciudad de Fuenlabrada
 Ayuntamiento de Fuenlabrada
 El Buzón
 Zona Sur
 Club Baloncesto Fuenlabrada
 Ligas Municipales de Baloncesto
 Página no oficial de Baloncesto Fuenlabrada
 Universidad Rey Juan Carlos — Campus de Fuenlabrada
 Búho directo Madrid-Fuenlabrada

Муниципалитеты Мадрида